Качхицет () — вид вымерших пресноводных плотоядных млекопитающих из семейства ремингтоноцетид, единственный в роде Kutchicetus. Эндемик береговой линии океана Тетис в эпоху эоцена (лютетский век). Является переходной формой к современным китообразным.

Описание 

Качхицет описан учёными Баджпаем и Гансом Тевиссеном в 2000 году по голотипу RUSB 2647 — частичному скелету, найденному на территории Индии.

Kutchicetus minimus имел китообразное тело, четыре рабочих действующих конечности, длинный хвост и узкую гидродинамическую голову.

Примечания

Ссылки 
 История появления китов в океане  // pro-kitov.info.

Вымершие китообразные
†
†
Млекопитающие эоцена
Фоссилии из эоценовых отложений Индии
Фоссилии, описанные в 2000 году
Переходные формы